Catuaro peut désigner :

Toponymes

Catuaro : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Ribero dans l'État de Sucre ;
 Catuaro : capitale de la paroisse civile de Catuaro de la municipalité de Ribero dans l'État de Sucre.

Homonymie de toponyme